Чемпионат Нидерландов по футболу 1916/17 () — 29-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие тридцать пять команд из 26 городов, разбитые на четыре группы — Восточную, Северную, Южную и Западную.

Победителем восточный группы стал клуб «Гоу Эхед» из города Девентер. В остальных группах первые места заняли: «Бе Квик», «Виллем II» и УВВ. Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб «Гоу Эхед» из Девентера в первый раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс Восток

Первый класс Север

Первый класс Юг

Первый класс Восток

Финал чемпионата 

  •    •

Источники

Ссылки 
 Сезон на сайте eu-football.ru

Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1916 году
Спорт в Нидерландах в 1917 году